

Карасу — річка, притока Паміру

Карасу — річка на північному сході, впадає до Каспійського моря
 Карасу — річка, притока Араксу

Карасу — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Карасу — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Карасу — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Карасу — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область
 Карасу — село, Жарминський район, Абайська область
 Карасу — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Карасу — село, Ілійський район, Алматинська область
 Карасу — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Карасу — село, Карасуський район, Костанайська область
 Карасу — аул, Кордайський район, Жамбильська область
 Карасу — село, Меркенський район, Жамбильська область
 Карасу — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Карасу — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Карасу — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Карасу — село, сільський округ імені Шиганак Берсієва, Уїльський район, Актюбинська область
 Карасу — село, Коптогайський сільський округ, Уїльський район, Актюбинська область
 Карасу — село, Хромтауський район, Актюбинська область

Карасу — річка, права притока Нарину
 Карасу — річка, ліва притока Нарину

Карасу — річка, притока Аргуту

Карасу — річка, притока Євфрату
 Карасу — річка, притока Сакар'ї
 Карасу — місто і округ, іль Сакар'я

Карасу — річка, притока Акдар'ї
 Карасу — річка, права притока Аксу
 Карасу — річка, притока Амудар'ї
 Карасу — річка, притока Ахангарану
 Карасу — річка, притока Чирчику

Карасу (Чорна) — річка в Криму, басейн р. Альми.
 Карасу (річка в Криму) — річка в Криму, басейн р. Біюк-Карасу.
Карасу-Баши

Див. також 
 Алтикарасу
 Карасув